En las listas siguientes se presentan los resultados de las elecciones regionales en Austria (Landtagswahlen) ordenadas por estados federados (Bundesländer). En la primera de las tablas se presentan los resultados de los partidos que han superado el 1,95% de los votos, mientras que la segunda representa el reparto de escaños en los parlamentos regionales.

Partidos 

DP: Partido Democrático (Demokratische Partei)
DFG: Grupo Democrático del Progreso (Demokratische Fortschrittliche Gruppe)
FPÖ: Partido de la Libertad de Austria (Freiheitliche Partei Österreichs)
Grüne: Los Verdes - La Alternativa Verde (Die Grünen – Die grüne Alternative)
KPÖ: Partido Comunista de Austria (Kommunistische Partei Österreichs)
LiF: Foro Liberal (Liberales Forum)
ÖVP: Partido Popular de Austria (Österreichische Volkspartei)
SPÖ: Partido Socialdemócrata de Austria (Sozialdemokratische Partei Österreichs)
WdU: Asociación de Independientes (Verband der Unabhängigen), hasta 1955 los datos están con la FPÖ

Resultados

Burgenland

% de los votos totales

Reparto de escaños

Carintia

% de los votos totales 

1 1945: adicional: DP: 3,3 %
2 1975: adicional: KEL: 2,0 %
3 1994: adicional: LiF: 2,6 %

Reparto de escaños 

1 1945: adicional: DP: 1 assento

Baja Austria

% de los votos totales

Reparto de escaños 

1 1993: adicional: LiF: 3 assentos

Alta Austria

% de los votos totales 

1 1985: adicional: VGÖ: 2,2 %
2 1991: adicional: GAL: 3,1 %, VGÖ: 2,6 %
3 1997: adicional: LiF: 2,1 %
4 2009: adicional: BZÖ: 2,8 %

Reparto de escaños

Salzburgo

% de los votos totales 

1 Los Verdes: 1984: GABL (AL, BL e VGÖ)
2 1994: adicional: LiF: 5,8 %
3 1999: adicional: LiF: 3,7 %
4 2009: adicional: BZÖ: 3,7 %

Reparto de escaños 

1 1945: adicional: KPÖ: 1 assento

Estiria

% de los votos totales 

1 Los Verdes: 1986: VGÖ-AL
2 1995: adicional: LiF: 3,8 %

Reparto de escaños 

1 Los Verdes: 1986: VGÖ-AL
2 1995: adicional: LiF: 2 assentos

Tirol

% de los votos totales 

1 1945: adicional: KPÖ: 2,2 %
2 1994: adicional: LiF: 3,4 %, LAT: 2,9 %
3 1999: adicional: LiF: 3,2 %

Reparto de escaños

Vorarlberg

% de los votos totales 

1 Los Verdes: 1984: AL/VGÖ, 1989 e 1994: GA
2 1989: adicional: GV: 4,9 %
3 1994: adicional: LiF: 3,5 %
4 1999: adicional: LiF: 3,4 %, V-h: 2,3 %
5 2004: adicional: V-h: 2,1 %

Reparto de escaños 

1 Los Verdes: 1984: AL/VGÖ, 1989 e 1994: GA

Viena

% de los votos totales 

1 Los Verdes: 1983: ALW
2 1969: adicional: DFP/WFO: 5,2 %
3 1996: adicional: LiF: 8,0 %
4 2001: adicional: LiF: 3,4 %

Reparto de escaños 

1 1969: adicional: DFP/WFO: 3 assentos
2 1996: adicional: LiF: 6 assentos

Weblink 
Resultados de elecciones en Austria (en alemán)

Elecciones en los Estados de Austria